Marty Walsh peut désigner : 
 Marty Walsh (1883-1915), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Marty Walsh (né en 1967), maire de Boston.

Martin Walsh peut désigner : 
 Martin Walsh (né en 1955), monteur britannique ;
 Martin Walsh, guitariste studio ayant joué avec Supertramp.